|-
| 179701 - ||  || 4 septembrie 2002 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| 179702 - ||  || 4 septembrie 2002 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| 179703 - ||  || 5 septembrie 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 179704 - ||  || 5 septembrie 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 179705 - ||  || 5 septembrie 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 179706 - ||  || 5 septembrie 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 179707 - ||  || 5 septembrie 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 179708 - ||  || 5 septembrie 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 179709 - ||  || 5 septembrie 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 179710 - ||  || 5 septembrie 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 179711 - ||  || 5 septembrie 2002 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| 179712 - ||  || 5 septembrie 2002 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| 179713 - ||  || 5 septembrie 2002 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| 179714 - ||  || 5 septembrie 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 179715 - ||  || 5 septembrie 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 179716 - ||  || 5 septembrie 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 179717 - ||  || 5 septembrie 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 179718 - ||  || 3 septembrie 2002 || Palomar || NEAT
|-
| 179719 - ||  || 5 septembrie 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 179720 - ||  || 5 septembrie 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 179721 - ||  || 5 septembrie 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 179722 - ||  || 5 septembrie 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 179723 - ||  || 5 septembrie 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 179724 - ||  || 5 septembrie 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 179725 - ||  || 5 septembrie 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 179726 - ||  || 5 septembrie 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 179727 - ||  || 5 septembrie 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 179728 - ||  || 5 septembrie 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 179729 - ||  || 5 septembrie 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 179730 - ||  || 5 septembrie 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 179731 - ||  || 5 septembrie 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 179732 - ||  || 5 septembrie 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 179733 - ||  || 5 septembrie 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 179734 - ||  || 5 septembrie 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 179735 - ||  || 5 septembrie 2002 || Haleakala || NEAT
|-
| 179736 - ||  || 6 septembrie 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 179737 - ||  || 6 septembrie 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 179738 - ||  || 5 septembrie 2002 ||  || 
|-
| 179739 - ||  || 9 septembrie 2002 || Palomar || NEAT
|-
| 179740 - ||  || 11 septembrie 2002 || Haleakala || NEAT
|-
| 179741 - ||  || 10 septembrie 2002 || Haleakala || NEAT
|-
| 179742 - ||  || 11 septembrie 2002 || Palomar || NEAT
|-
| 179743 - ||  || 13 septembrie 2002 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 179744 - ||  || 11 septembrie 2002 || Palomar || NEAT
|-
| 179745 - ||  || 12 septembrie 2002 || Palomar || NEAT
|-
| 179746 - ||  || 12 septembrie 2002 || Palomar || NEAT
|-
| 179747 - ||  || 13 septembrie 2002 || Palomar || NEAT
|-
| 179748 - ||  || 13 septembrie 2002 || Palomar || NEAT
|-
| 179749 - ||  || 13 septembrie 2002 || Palomar || NEAT
|-
| 179750 - ||  || 13 septembrie 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 179751 - ||  || 14 septembrie 2002 || Palomar || NEAT
|-
| 179752 - ||  || 14 septembrie 2002 || Palomar || NEAT
|-
| 179753 - ||  || 14 septembrie 2002 || Palomar || NEAT
|-
| 179754 - ||  || 14 septembrie 2002 || Palomar || NEAT
|-
| 179755 - ||  || 14 septembrie 2002 || Haleakala || NEAT
|-
| 179756 - ||  || 15 septembrie 2002 || Haleakala || NEAT
|-
| 179757 - ||  || 13 septembrie 2002 || Haleakala || NEAT
|-
| 179758 - ||  || 14 septembrie 2002 || Palomar || NEAT
|-
| 179759 - ||  || 15 septembrie 2002 || Haleakala || NEAT
|-
| 179760 - ||  || 15 septembrie 2002 || Palomar || NEAT
|-
| 179761 - ||  || 1 septembrie 2002 || Palomar || 
|-
| 179762 - ||  || 14 septembrie 2002 || Palomar || 
|-
| 179763 - ||  || 13 septembrie 2002 || Palomar || NEAT
|-
| 179764 Myriamsarah || 2002 SC || 16 septembrie 2002 ||  || 
|-
| 179765 - ||  || 27 septembrie 2002 || Palomar || NEAT
|-
| 179766 - ||  || 27 septembrie 2002 || Palomar || NEAT
|-
| 179767 - ||  || 27 septembrie 2002 || Palomar || NEAT
|-
| 179768 - ||  || 27 septembrie 2002 || Palomar || NEAT
|-
| 179769 - ||  || 26 septembrie 2002 || Palomar || NEAT
|-
| 179770 - ||  || 26 septembrie 2002 || Palomar || NEAT
|-
| 179771 - ||  || 28 septembrie 2002 || Haleakala || NEAT
|-
| 179772 - ||  || 28 septembrie 2002 || Haleakala || NEAT
|-
| 179773 - ||  || 29 septembrie 2002 || Haleakala || NEAT
|-
| 179774 - ||  || 30 septembrie 2002 || Haleakala || NEAT
|-
| 179775 - ||  || 29 septembrie 2002 || Haleakala || NEAT
|-
| 179776 - ||  || 29 septembrie 2002 || Haleakala || NEAT
|-
| 179777 - ||  || 30 septembrie 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 179778 - ||  || 30 septembrie 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 179779 - ||  || 30 septembrie 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 179780 - ||  || 16 septembrie 2002 || Palomar || NEAT
|-
| 179781 - ||  || 26 septembrie 2002 || Palomar || NEAT
|-
| 179782 - ||  || 17 septembrie 2002 || Palomar || NEAT
|-
| 179783 - ||  || 16 septembrie 2002 || Palomar || NEAT
|-
| 179784 - ||  || 16 septembrie 2002 || Palomar || NEAT
|-
| 179785 - ||  || 1 octombrie 2002 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| 179786 - ||  || 1 octombrie 2002 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| 179787 - ||  || 1 octombrie 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 179788 - ||  || 1 octombrie 2002 || Haleakala || NEAT
|-
| 179789 - ||  || 1 octombrie 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 179790 - ||  || 1 octombrie 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 179791 - ||  || 2 octombrie 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 179792 - ||  || 2 octombrie 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 179793 - ||  || 2 octombrie 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 179794 - ||  || 2 octombrie 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 179795 - ||  || 2 octombrie 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 179796 - ||  || 2 octombrie 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 179797 - ||  || 2 octombrie 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 179798 - ||  || 2 octombrie 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 179799 - ||  || 2 octombrie 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 179800 - ||  || 2 octombrie 2002 || Socorro || LINEAR
|-